Ма́ра — многозначное слово.
В мифологии
 Мара — в славянской традиции женский мифологический персонаж, связанный с сезонными обрядами умирания и воскресания природы.
 Мара — ночной демон, призрак в скандинавской и славянской мифологии
 Мара в буддизме — демон, персонифицируется как воплощение безыскусности, гибели духовной жизни
 Мара — в латышской мифологии богиня, опекающая коров. В некоторых случаях она совпадает с мифологизированным образом девы Марии

Топоним 
 Мара — родовое имение Баратынских в Кирсановском уезде Тамбовской губернии.
 Мара — река в Карачаево-Черкесии, правый приток Кубани.
 Мара — правый приток Подкаменной Тунгуски.
 Мара — река в Восточной Африке, на берегу которой находится заповедник Масаи-Мара.
  — река в Румынии.
 Мара — деревня в Нижнеудинском районе Иркутской области.
 Мара — река в Нижнеудинском районе Иркутской области.
 Верхняя Мара — селение в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии.
 Нижняя Мара — селение в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии.
 Мара — коммуна в Италии.
 Мара (Сарагоса) — мунипиалилитет в Испании.
 Мара — область в Танзании.
 Мара (Марадо) — остров в Южной Корее.

Имя 
 Мара — латвийское имя, а также уменьшительная форма имени Марфа.
 Мара (род. 1978) — российская рок-певица.
 Мара (урож. Марина Конова) — экс-участница поп-группы «Стрелки».

Фамилия 
 Мара, Адель (1923—2010) — американская актриса, певица и танцовщица.
 Мара, Богдан (род. 1977) — румынский футболист.
 Мара, Камисесе (1920—2004) — фиджийский государственный и политический деятель.
 Мара, Кейт (род. 1983) — американская актриса, сестра Руни Мара.
 Мара, Лия (1897—1960) — немецкая актриса немого кино
 Мара, Мохамед (род. 1996) — гвинейский футболист.
 Мара, Муса (род. 1975) — малийский государственный деятель, премьер-министр Мали.
 Мара, Гертруда Элизабет (в девичестве Шмелинг; 1749—1833) — немецкая оперная певица (сопрано).
 Мара, Пол (род. 1979) — американский хоккеист.
 Мара, Райан (род. 1990) — американский футболист.
 Мара, Руни (род. 1985) — американская актриса.
 Мара, Секу (род. 2002) — французский футболист.

Вымышленные персонажи 
 Мара из рода Акома — главная героиня «Имперской трилогии» Раймонда Фэйста.
 Мара Арамова - одна из персонажей в серии игр «Syphon Filter».
  — персонаж франшизы «Звёздные войны».
 Мара — богиня любви в игровой вселенной «The Elder Scrolls».
 Мара — персонаж мультсериала из «Ши-Ра и непобедимые принцессы».
 Мара — персонаж манги и аниме «Моя богиня!».

Другое 
 Мара — народ, проживающий в Индии и Мьянме.
 Мара — язык народа мара, входит в сино-тибетскую языковую семью.
 Мара — южноамериканский грызун, другие названия — патагонский заяц или патагонская морская свинка.
 Мара — торговая марка порошка, производимого Парфюмерно-косметической фабрикой «Сонца».
 Мара — фильм 1910 года киностудии «Братьев Патэ», реж. Андре Мэтр.
 Мара. Пожиратель снов — фильм ужасов 2018 года.
 Mara — серия комиксов.
 MARA — ручной противотанковый гранатомёт.

См. также 

 
 
 О’Мара
 Марра